Selena Marie Gomez (1992), actriu i cantant estatunidenca d'ascendència mexicana
 Selena Öztaner, soprano turca
 Selena Quintanilla (1971 - 1995) cantant de pop estatunidenca
 Selene o Selena, deessa de la lluna a la mitologia grega, anomenada Luna pels romans

 Cinema: Selena (pel·lícula) (1997), pel·lícula basada en la vida de la cantant Selena Quintanilla